Ла-Мот-Ашар (фр. La Mothe-Achard) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. 
 Ла-Шапель-Ашар (фр. La Chapelle-Achard) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. 
 Ашар (село), Ашар — село в Курахському районі Дагестану. 
 Ашар, Ушр, Ашур, Ашар (араб. — десята частина) — натуральний (іноді грошовий) податок у мусульманських країнах.
 Еміль Шарль Ашар (фр. Emile Charles Achard; 24 липня 1860, Париж — 7 серпня 1944, Версаль) — французький лікар-терапевт, доктор медицини, професор.
 Бур-Ашар, Бур-Аша́р (фр. Bourg-Achard) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.